La famille Piedelièvre est  une famille de juristes, universitaires et hommes d'affaires français, illustrée notamment par :

Blason

Articles connexes 
 Armorial des familles de Normandie

Notes et références